Холт има више значења:
 Округ Холт (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Холт (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Холт (Алабама), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Алабама
 Холт (Мичиген), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мичиген
 Холт (Минесота), је град у америчкој савезној држави Минесота
 Холт (Мисури), је град у америчкој савезној држави Мисури
 Холт (Шлесвиг), је општина у њемачкој савезној држави Шлезвиг-Холштајн
 Холт (Аустралијска Престоничка Територија)
 Николас Хоулт
 Клер Холт, аустралијска глумица